Белки, связывающие жирные кислоты (; БСЖК) — семейство транспортеров жирных кислот и других липофильных веществ, таких как эйкозаноиды и ретиноиды. Как считается, эти белки способствуют переносу жирных кислот сквозь вне- и внутриклеточные мембраны. Некоторые БСЖК предположительно обеспечивают транспорт липофильных молекул от внешней клеточной мембраны к внутриклеточным рецепторам, таким как PPAR.

Список БСЖК 

 

Белки
Транспортные белки